Moschoneura es un género monotípico de mariposas de la familia Pieridae, subfamilia Dismorphiinae, su única especie contiene siete subespecies. Las especies de este género y sus subespecies se distribuyen por varios países de América del Sur (Guayana, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela).

Especie 
Moschoneura pinthous

Subespecies 
Moschoneura pinthous pinthous
Moschoneura pinthous methymna
Moschoneura pinthous cyra
Moschoneura pinthous ela 
Moschoneura pinthous ithomia
Moschoneura pinthous amelina
Moschoneura pinthous proxima

Referencias

Enlaces externos 

Dismorphiinae